Princ Josef Ferdinand Sasko-Kobursko-Gothajský (celým jménem Joseph Ferdinand Maria Michael Gabriel Raphael Gonzaga; 21. května 1869, Rio de Janeiro – 13. srpna 1888, Vídeňské Nové Město), v Brazílii známý jako Dom José Fernando, byl princem z rodu Sasko-Kobursko-Gothajsko-Kohárských. Narodil se v paláci Leopoldina v Riu de Janeiru, byl třetím synem prince Ludvíka Augusta Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho manželky princezny Leopoldiny Brazilské. Zemřel na zápal plic ve Vídeňském Novém Městě a je pohřben v kostele sv. Augustina v Coburgu.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Narození v roce 1869
Narození 21. května
Narození v Riu de Janeiru
Úmrtí v roce 1888
Úmrtí 13. srpna
Úmrtí ve Vídeňském Novém Městě
Pohřbení v Coburgu
Muži